«Бог Простить» ()  — український короткометражний фільм-драма, відзнятий режисером Оганнесом Хачатряном.

Опис 
Державне агентство України з питань кіно надає такий опис фільму: «Український священик капелан, намагаючись вибратися із сірої зони, натрапляє на розстріляний конвой сепарів, де стикається зі смертельно пораненим найманцем і стає перед вибором - допомогти чи продовжити тікати, але раптом ненароком наступає на протипіхотну міну.»

Головну роль у фільмі зіграв Віктор Жданов, котрий також знімався у фільмах «Кіборги», «Екс», «Вулкан», «Захар Беркут» та інших українських фільмів і серіалів.

Короткометражний фільм «Бог простить» серед переможців 13-го пітчингу ДержКіно України й отримає фінансування за результатами голосування Державної ради з підтримки кінематографії, також фільм увійшов у добірку з 6 найцікавіших проєктів ігрових короткометражних дебютів Тринадцятого пітчингу ДержКіно України. 

Фільм знімався за сприянням Національної гвардії України, яка надала техніку та особовий склад.

У ролях 

 Віктор Жданов — Капелан
 Сергій Шадрін (1980 -2021) — Сепар
 Тамара Морозова — Мати
 Данило Брага — Син

Виробництво 

 Скільки тривав пошук фінансування — 1 рік
 Скільки тривала підготовка — 1,5 місяці
 Скільки днів тривали зйомки фільму — 4 дні
 Скільки тривав монтаж — 1 місяць

Нагороди та номінації 

 2021 Номінант Міжнародної премії «Бруківка» — Національний короткометражний фільм.
 2021 Номінант «Кришталевої Київської кінопремії» — Найкраща операторська робота у короткометражному фільмі
 Київський МКФ КІНРЛІТОПИС, Україна, Артем Козирєв
 2022 Номінант Кінофестивалю у Марбельї — Найкращий короткометражний фільм

Примітки

Посилання 

 Офіційна сторінка на Facebook
  
 
 Короткометражний Фільм «Бог Простить» (2021)

Фільми про війну на сході України